Albert Ribbens (1916-2009), CVP-politicus en burgemeester van de gemeente Muizen
 Arie Ribbens (1937), Nederlandse zanger
 Franky Ribbens (1970), Nederlandse scenarioschrijver en acteur
 Petronella Ribbens-Verstallen (1873-1983) was oudste inwoner van Nederland van 1981-1983